Орден «За военные заслуги» () учреждён указом князя Фердинанда I 2 августа 1891 года. Орден предназначался для награждения военнослужащих за безупречную военную службу (в мирное время) и за особенные заслуги во время войны (с военным отличием).

Орден «За военные заслуги» был восстановлен, с некоторыми изменениями, 13 июня 2003 года и, в настоящее время, является государственной наградой Республики Болгария.

Описание 
Орден имел Великий крест, шесть степеней и две категории: с военным отличием (лавровый венец), выдававшимся во время войны и без военного отличия, выдававшимся в мирное время. Знак ордена представляет собой пизанский крест со скрещёнными мечами между раменами. Крест всех степеней, кроме VI-й, покрыт тёмно-красной эмалью и имеет подвесное звено в виде короны (кресты V-й и VI-й степеней могли быть также и без короны). Низшая степень ордена — VI-я, эмалью не покрывалась и была целиком серебристого цвета.

Великий крест

I-я степень, Большой крест

II-я степень, Большой офицерский крест 
Награждались исключительно генералы. Напоминает крест I-й степени, но имеет размер 63 мм. Носился на шейной ленте.

III-я степень, Командирский крест 
Для награждения командиров полков (полковников и подполковников). Внешне напоминает крест II-й степени и имеет диаметр от 54 мм до 63 мм. Не имеет звезды. Носился на шейной ленте.

IV-я степень, Офицерский крест 
Для награждения майоров, штабных офицеров и капитанов — ротных командиров. По виду схож с крестом III-й степени, но меньший по размеру — от 48 мм до 51 мм. Носился на желто-чёрно-белой треугольной ленте с розеткой — в мирное время, а во время войны — с военным отличием и на ленте ордена «За храбрость» без розетки.

V-я степень, Кавалерский крест 
Для награждения ротных и взводных командиров до чина капитана, ополченцев, добровольцев сербско-болгарской войны, балканских войн и др. Имеет размеры от 48 мм до 51 мм. Не отличается в этом от креста IV-й степени, но изготовлен целиком из посеребрённого металла (за исключением эмалированных деталей). Ещё одним отличием от креста IV-й степени, является отсутствие розетки на ленте. Существуют эмиссии как с короной, так и без. В мирное время вручался на обычной ленте, а во время войны — с военным отличием в виде лаврового венка лицевой стороне ордена и на ленте ордена «За храбрость».

VI-я степень, Серебряный крест 
Для награждения подофицеров, ополченцев, добровольцев сербско-болгарской войны, балканских войн и др. Изготовлен целиком из посеребрённого метала, без эмали, с короной или без короны (середина которой также не имеет эмали). Диаметр креста 46 мм. Шестая степень ордена не имела эмиссии с военным отличием на лицевой стороне креста. В мирное время вручался на обычной ленте, а во время войны — на ленте ордена «За храбрость».

Знаки ордена

Примечания

Ссылки 
 Закон за ордените и медалите на Република България, 21 мая 2004 года

Литература 
 Денков, В. (2001) Български ордени и медали, София: Кибела.
 Павлов. П. (2003) Български ордени и медали.
 Петров, T. (2000) Ордени и медали в България.

См. также 
 Награды Болгарии

Ордена царства Болгарии
Награды, появившиеся в 1891 году